Последний дюйм:

 Последний дюйм — рассказ Джеймса Олдриджа.
 Последний дюйм — советский фильм, экранизация рассказа Дж. Олдриджа (1958).